Мело (Мелу) — фамилия.

Известные носители:
 Мело
 Мело, Аракен де (1944—2001) — уругвайский футболист, нападающий.
 Мело, Дарио (род. 1994) — чилийский футболист, вратарь клуба «Палестино» и молодёжной сборной Чили.
 Мело, Росита (1897—1981) — аргентинско-уругвайский музыкант, пианистка, композитор и поэтесса.
 Мело, Хосе Мария (1800—1860) — южноамериканский военный и политический деятель.
 Мелу
 Мелу, Жайми (род. 1980) — бразильский автогонщик.
 Мелу, Марселу (род. 1983) — бразильский теннисист.
 Мелу, Нуну (род. 1966) — португальский политик.
 Мелу, Патрисия (род. 1962) — бразильская писательница.
 Мелу, Селтон (род. 1972) — бразильский актёр и режиссёр.
 Мелу да Силва, Клемер (род. 1968) — бразильский футболист и тренер.
 Мелу, Тулиу де (род. 1985) — бразильский футболист.
 Мелу, Фаб (1990—2017) — бразильский баскетболист.
 Мелу, Фелипе (род. 1983) — бразильский футболист.
 Мелу, Франсишку Мануэл де (1608—1666) — португальский писатель и политик.

Составные фамилии 
 Мелу Антунеш, Эрнешту Аугушту (1933—1999) — португальский политический и военный деятель.
 Мелу Виана, Фернанду ди (1978—1954) — бразильский адвокат и политический деятель.
 Мелу Эжидиу, Нину (1922—2011) — португальский политический и военный деятель.
 Менезес Мелу, Паулу Витор де (род. 1993) — бразильский футболист.
 Мелу Пейшоту, Эдуарду (1927—2008) — португальский священник и политик, лидер антикоммунистического движения в 1975.
 Тейшейра де Мелу, Эурику (1925—2012) — португальский политик и государственный деятель.
 Мелу Франку ди Андради, Родригу (1898—1969) — бразильский искусствовед, историк искусства, адвокат, журналист, писатель.
 Феррейра Мело, Бруно (род. 1992) — бразильский футболист, латераль.
 Фонтеш Перейра де Мелу, Антониу Мария де (1819—1887) — португальский политический и государственный деятель.

Топоним 
 Мело — город в Уругвае.
 Мелу (Говея) — район в Португалии.

Составные названия 
 Барахас-де-Мело — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.